Kopparklorid kan avse:
Koppar(I)klorid – kopparmonoklorid, en förening mellan koppar och klor CuCl
Koppar(II)klorid – koppardiklorid, ett salt av koppar och klor CuCl2

Kopparföreningar
Klorider